Bóna Zoltán (1956) református lelkész, újságíró, teológus
Bóna Zoltán (1981) országgyűlési képviselő